Jaume de Mallorca (fill de Jaume II) (1278 - 1330), infant de Mallorca, primogènit del rei Jaume de Mallorca i d'Esclarmonda de Foix, renuncià al tron per fer-se franciscà
 Jaume I de Mallorca o Jaume el Conqueridor (Montpeller, 1208 - Alzira, Regne de València, 1276), rei d'Aragó, de Mallorca, de València, comte de Barcelona, d'Urgell, i senyor de Montpeller (1213-1276)
 Jaume II de Mallorca el Bon Rei (Montpeller, 1243 - ciutat de Mallorca, 1311), rei de Mallorca, comte de Rosselló i Cerdanya i senyor de Montpeller (1276-1313)
 Jaume III de Mallorca (Catània, Sicília, 1315 - Llucmajor, 1349), rei de Mallorca, comte de Rosselló i la Cerdanya i senyor de Montpeller (1324-1349)
 Jaume IV de Mallorca (Montpeller, 1335 - Sòria, 1375), rei nominal de Mallorca, comte nominal de Rosselló i la Cerdanya (1349-1375) i rei consort de Nàpols (1363-1375)